Rocquigny je název tří francouzských obcí:

 Rocquigny (Aisne) – obec v departementu Aisne
 Rocquigny (Ardennes) – obec v departementu Ardensko
 Rocquigny (Pas-de-Calais) – obec v departementu Pas-de-Calais